St. Regis oder Saint Regis steht für:
 St. Regis Hotel in New York City, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 St. Regis Hotels & Resorts, US-amerikanische Hotelmarke
 Dodge St. Regis, Automodell der Marke Dodge
 Saint Regis River, Nebenfluss des St.-Lorenz-Stroms in Nordamerika
 The St. Regis Chicago, im Bau befindlicher Wolkenkratzer in Chicago, Bundesstaat Illinois, Vereinigte Staaten

St. Régis, Saint Régis oder Saint-Régis steht für:
 Jean François Régis (1597–1640), französischer Jesuit, Missionar und Prediger
 Saint-Régis, Ort in Québec, Kanada
 Saint-Régis-du-Coin, Gemeinde im Département Loire, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Île Saint-Régis, Insel im Sankt-Lorenz-Strom, Le Haut-Saint-Laurent, Québec, Kanada
 Saint-Régis, Kirchen in Lalouvesc, Département Ardèche, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich